Европейското първенство по борба е ежегодно състезание по борба само за спортисти от Европа. Провежда се под егидата на FILA.

България е била два пъти домакин на първенството, а в общото класиране по медали заема 3-то място.

Шампионати

1911-2004 
До 2005 година се провеждат отделни шампионати във всеки отделен стил.

2005 – днес

Общо класиране по медали

Външни препратки 
 База данни на FILA

Състезания по борба
Спорт в Европа